Calentamiento puede referirse a:

 El calentamiento deportivo, conjunto de ejercicios ordenados de un modo gradual con la finalidad de preparar el cuerpo del deportista para un mejor rendimiento físico y para evitar cualquier tipo de lesión que se realiza normalmente al principio de comenzar la acción o acciones.
 El calentamiento global, fenómeno asociado al aumento de la temperatura en la Tierra ,qué se puede deber por ejemplo a la contaminación.
 El calentamiento inductivo, aumento de la temperatura debido a la corriente eléctrica.
 El calentamiento intermitente, técnica agrícola.

Enlaces externos